Bieg indywidualny techniką dowolną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. 24 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiły się 43 zawodniczki (na dystansie 5 kilometrów), natomiast bieg finałowy odbył się 2 marca w niemieckim Oberstdorfie. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w austriackim Seefeld in Tirol broniła Norweżka Therese Johaug. Wystartowało 88 biegaczek zgłoszonych do finałowego biegu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021